TUV je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Tuvalu.
 TUV certifikat